Pietro IV (... – dopo il 1209) – vescovo di Novara
 Pietro IV di Alessandria – patriarca di Alessandria dal 642 al 651, riconosciuto solo da cattolici e ortodossi
 Pietro IV di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta dal 567 al 576
 Pietro IV Candiano  (... – 976) – doge del Ducato di Venezia
 Pietro IV del Portogallo (Pietro I del Brasile, 1798-1834) – re di Portogallo nel 1826
 Pietro IV di Aragona (1319-1387) – re di Aragona, di Valencia, di Sardegna e di Corsica, Conte di Barcellona e delle altre contee catalane dal 1336
 Pietro IV di Bulgaria (Teodoro Pietro, ... – 1197) – re di Bulgaria dal 1185 al 1197
 Pietro IV di Ribagorza (Pietro d'Aragona, e d'Angiò, oppure Pietro I di Empúries, 1305-1381) – conte di Ribagorza (1323-1381) e di Empúries (1323-1341), Conte di Prades e Signore di Denia e Gandía (1341-1381) e Siniscalco di Catalogna
 Pietro IV Calchi Novati (1868-1952) – vescovo cattolico italiano
 Pietro IV – patriarca dei Maroniti del XII secolo